Celtica (альбом) группы Cruachan
 Celtica (журнал) — научный журнал, посвящённый кельтологии.